Bellver peut désigner :

Patronymes 

 Joan Rubió i Bellver (1871-1952), architecte espagnol ;
 Julien Bellver (1982-), journaliste français.

Lieux 
 Château de Bellver, château du  situé sur l'île de Majorque en Espagne ;
 Bellver de Cerdanya, commune de  Catalogne en Espagne.

Voir aussi